Kakuna (Pokémon), Pokémon de la primera generació
 Kakuna (Estònia), poble situat a Saaremaa
 Kakuna (gènere), gènere d'insectes de la família dels delfàcids